Mallinus är ett släkte av spindlar. Mallinus ingår i familjen Zodariidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Spindlar
Mallinus